Osoby o tym nazwisku:
 Gieorgij Radkiewicz-Szulc – rosyjski oficer, emigracyjny działacz wojskowy
 Leanid Radkiewicz – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej
 Polikarp (Radkiewicz) – prawosławny biskup
 Przemysław Radkiewicz – polski lekkoatleta
 Stanisław Radkiewicz – polski oficer polityczny, poseł na Sejm i minister
 Swiatłana Radkiewicz – białoruska łyżwiarka szybka